Blue Collar est un album de Rhymefest.
 Blue Collar est un film de Paul Schrader, sorti en 1978.